Preyer är ett efternamn, som burits av bland andra: 

 Johann Wilhelm Preyer (1803–1889), tysk målare
 William Thierry Preyer (1841–1897), engelsk fysiolog